Junge Kirche steht für
 Junge Kirche, deutsche christliche Zeitschrift 
 Junge Kirche (Organisation), schweizerische Jugendorganisation
 Lux Junge Kirche, Jugendkirche in Nürnberg
 Das Wort Junge Kirche ist in der Missionswissenschaft eine der Bezeichnungen für eine selbständig gewordene Kirche in Übersee, die zuvor von europäischen oder amerikanischen Missionaren gegründet worden ist.